Irão ou Irã
Línguas iranianas

Desambiguações de gentílicos